Fontaines kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Fontaines, Saône-et-Loire, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Fontaines, Yonne, kommun i departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Fontaines, Vendée, tidigare kommun i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Fontaines-d'Ozillac, kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Fontaines-en-Duesmois, kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Fontaines-en-Sologne, kommun i departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Fontaines-les-Sèches, kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Fontaines-Saint-Clair, kommun i departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Fontaines-Saint-Martin, kommun i departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Fontaines-sur-Marne, kommun i departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Fontaines-sur-Saône, kommun i departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Se även
 Grandchamps-des-Fontaines, kommun i departementet Loire-Atlantique 
 Nouans-les-Fontaines, kommun i departementet Indre-et-Loire
 Pernes-les-Fontaines, kommun i departementet Vaucluse
 Perrogney-les-Fontaines, kommun i departementet Haute-Marne
 Saint-Génis-des-Fontaines, kommun i departementet Pyrénées-Orientales 
 Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, kommun i departementet Morbihan
 Saint-Martin-des-Fontaines, kommun i departementet Vendée
 Trois-Fontaines-l'Abbaye, kommun i departementet Marne

Schweiz 

 Fontaines, Neuchâtel, tidigare kommun i kantonen Neuchâtel, 
 Fontaines-sur-Grandson, kommun i kantonen Vaud

Se även 
 Fontaine